Антитела́:
 Антитела — особый класс гликопротеинов, являются важнейшим фактором специфического гуморального иммунитета.
 «Антитела» — драматический триллер, снятый режиссёром Кристианом Алвертом.
 «Антитіла» — украинская рок-группа.